Die Amtshauptmannschaft Rochlitz war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen. Ihr Gebiet gehört heute zum Landkreis Mittelsachsen in Sachsen. Von 1939 bis 1952 hieß der Verwaltungsbezirk Landkreis Rochlitz.

Geschichte 
Im Rahmen der administrativen Neugliederung des Königreichs Sachsens wurden 1835 die vier Kreisdirektionen Dresden, Bautzen, Zwickau und Leipzig eingerichtet. Die Kreisdirektion Leipzig war seit 1838 in vier Amtshauptmannschaften untergliedert, darunter die II. Amtshauptmannschaft im Raum Rochlitz und Colditz. Diese wurde aus dem Amt Rochlitz mit den Herrschaften Wechselburg, Penig und Rochsburg sowie dem Amt Colditz und der Ortschaft Diedenhain, die vormals dem Amt Leisnig angehörte, gebildet.

Mit dem Gesetz, die künftige Einrichtung der Behörden erster Instanz für Rechtspflege und Verwaltung betreffend vom 11. August 1855, welches die bisherigen Ämter in Gerichtsämter umwandelte, wurden auch die Amtshauptmannschaften in ihren Zuständigkeitsbereichen neu geschnitten.   Die Amtshauptmannschaft Rochlitz erfuhr dabei eine beträchtliche Vergrößerung und umfasste nun die Gerichtsamtsbezirke Rochlitz, Burgstädt, Colditz, Frohburg, Geithain, Mittweida und Penig. Damit erstreckte sich die Amtshauptmannschaft und somit auch die Leipziger Kreisdirektion durch den Burgstädter Gerichtsamtsbezirk bis in die Nähe von Chemnitz.

Zum 15. Oktober 1874 wurden im Königreich Sachsen im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsreform neue Kreishauptmannschaften eingerichtet und die Amtshauptmannschaften teilweise neu geschnitten.  Auch die Rochlitzer Amtshauptmannschaft war davon betroffen und gab die Gerichtsamtsbezirke Geithain und Frohburg an die Amtshauptmannschaft Borna  und den Gerichtsamtsbezirk Colditz an die  Amtshauptmannschaft Grimma ab. Somit bestand die Amtshauptmannschaft Rochlitz noch aus den Gerichtsämtern Burgstädt, Mittweida, Penig und Rochlitz. Hinzu kam das Gebiet des vormaligen Gerichtsamtes Geringswalde, welches bis dato zur Amtshauptmannschaft Döbeln gehörte und nunmehr unter Auflösung des Gerichtsamtes bis auf drei Ortschaften unter zwei Gerichtsamtsbezirken der Rochlitzer Amtshauptmannschaft aufgeteilt wurde. Die sächsischen Amtshauptmannschaften waren hinsichtlich ihrer Funktion und Größe vergleichbar mit einem Landkreis.

1924 wurde die Stadt Mittweida zu einer bezirksfreien Stadt und schied damit aus der Amtshauptmannschaft aus. 1939 wurde die Amtshauptmannschaft Rochlitz in Landkreis Rochlitz umbenannt. Die Stadt Mittweida wurde 1946 wieder in den Landkreis eingegliedert. Schlagwitz wurde am 1. Juli 1950 in den Landkreis Glauchau umgegliedert. Der Landkreis Rochlitz bestand bis zur Gebietsreform von 1952 in der DDR fort und wurde dann auf die neuen Kreise Rochlitz, Hainichen, Glauchau und Karl-Marx-Stadt-Land im Bezirk Karl-Marx-Stadt und den Kreis Geithain im Bezirk Leipzig aufgeteilt.

Amtshauptleute und Landräte 
 1874–1875 Georg Otto von Ehrenstein
 1875–1880 Johann Georg Freiherr von Welck
 1880–1894 Wilhelm Alexander Schäffer
 1894–1896 Friedrich Wilhelm Albin Hänichen
 1896–1898 Johannes Hallbauer
 1898–1910 Horst Süßmilch
 1910–1919 Bernhard Heinrich Roßberg
 1919–1932 Heinrich Rudolf Freiherr von und zu Mannsbach
 1933–1938 Pusch
 1938–1939 Hans-Heinrich Garten
 1939–1945 Erich Rößler

Einwohnerentwicklung

Gemeinden 
Städte und Gemeinden der Amtshauptmannschaft Rochlitz mit mehr als 2.000 Einwohnern (Stand 1939):

Die kreisfreie Stadt Mittweida hatte 1939 18.734 Einwohner.

Gliederung (Stand am 1. Januar 1939) 
Städte

Burgstädt
Geringswalde
Lunzenau
Penig
Rochlitz

Gemeinden

Gutsbezirke
Allodialgut Berthelsdorf
Rittergut Crossen
Teil des Staatsforstreviers Frankenberg
Rittergut Gepülzig
Staatsforstrevier Geringswalde
Rittergut Großmilkau
Rittergut Kaufungen
Rittergut Kleinmilkau
Rittergut Klostergeringswalde
Rittergut Kolkau
Rittergut Königsfeld
Rittergut Neusorge
Rittergut Neutaubenheim
Lehnsherrschaft Penig
Rittergut Ringethal
Rochlitzer Berg
Lehnsherrschaft Rochsburg
Staatsforstrevier Rossau
Gut Scheunenpflug
Rittergut Schlaisdorf
Rittergut Thierbach bei Penig
Mühlengut Thierbach
Lehnsherrschaft Wechselburg
Rittergut Wolkenburg
Rittergut Zetteritz

Literatur 
 Thomas Klein: Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 384–386.

Weblinks 
 Gemeindeverzeichnis 1900/1910

Einzelnachweise 

Rochlitz
Ehemalige Verwaltungseinheit (Landkreis Mittelsachsen)
Rochlitz
Gegründet 1874